Le tournoi de Halle est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 500 Series, se dispute du 13 au .

Primes et points

Faits marquants 
 On note le forfait du Français Gaël Monfils. Il est remplacé par Denis Kudla.
 L'octuple vainqueur du tournoi et triple tenant du titre, Roger Federer, est battu en demi-finale par le jeune espoir allemand Alexander Zverev (6-7, 7-5, 3-6).
 Florian Mayer remporte le  de sa carrière en battant en finale son compatriote Alexander Zverev (6-2, 5-7, 6-3). De retour d'une blessure à l'aine qui l'immobilise pendant plus d'un an en 2014, il entame le tournoi à la  mondiale, alors qu'il avait atteint la  au classement ATP en 2011.
 En double, Raven Klaasen et Rajeev Ram conservent leur titre en s'imposant 7-6, 6-2 face à Łukasz Kubot et Alexander Peya. Il s'agit du  et  de leur carrière respective.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2016
Tennis en Allemagne en 2016
Tennis masculin en 2016
Tennis en juin 2016